Zielęcice peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 dans la voïvodie de Łódź
 Zielęcice, un village du powiat de Łask
 dans la voïvodie d'Opole
 Zielęcice, un village du powiat de Brzeg